Somers může být:

 Třída Somers – třída torpédoborců námořnictva Spojených států amerických

příjmení
 Bart Somers (* 1964) – belgický politik
 Suzanne Somersová (* 1946) – americká herečka